Beatrice d'Aragona
 Beatrice d'Este (regina d'Ungheria)
 Beatrice d'Ungheria (1290-1343)